El Junko peut désigner :

Toponymes

El Junko : l'une des onze paroisse civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira ;
 El Junko : capitale de la paroisse civile d'El Junko de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme